Каваду ():
 Каваду — економіко-статистичний субрегіон на півночі Португалії. 
 Каваду — річка в Португалії.